Дулна енергия се нарича началната кинетична енергия на проектила (куршума) при излитането му от цевта.

Определя се по формулата:

където  e масата на куршума, а  е началната му скорост.

С разстоянието скоростта, а следователно и кинетичната енергия на куршума, намалява под въздействието на съпротивлението на въздуха.

По системата SI масата е в килограми, а скоростта – в m/s, в резултат се получава енергия, измервана в джаули.

В другите системи от мерни единици величините съответно следва да се преобразуват, например:
 E (енергията) – във фут-фунтове (фут-паунди)
 v (скоростта) – във футове за секунда
 m (масата) – във фунтове

 Възпиращ ефект е друг параметър, който определя доколко проектилът има възпиращо действие. Свързан е с калибъра, най-общо казано, право пропорционално.

Обичайни величини на енергията за различни видове оръжия

Характеристики на патрона 7,62×54 mm R 
Огънят по въздушни цели се води на разстояния до 500 m. Дулната енергия на куршума е 329 kp·m (1 kp·m = 9,80665 J, дължина на ствола: 605 mm). Куршумът запазва поразяващото си действие по цялата далечина на полета (до 3800 m). Показателите на сумарното разсейване на куршуми със стоманен сърдечник при стрелба на серии при нормален бой със СГ-43 и СГМ:

Тук средното отклонение е половината ширина по централната полоса на разсейването, вместваща 50% от всички попадения.

Източници

Вижте също 
 Начална скорост на куршума
 Балистика – наука за движението на телата, изхвърлени в пространството, основана на математиката и физиката. Занимава се главно с изследването на движенията на снарядите, изстреляни от огнестрелно оръжие, ракетни снаряди и балистични ракети.

Стрелба от огнестрелно оръжие
Куршуми
Енергия